Cometa, en masculí, cos sòlid de l'espai similar als asteroides.
 Geografia:
 La Cometa (Rivert), coma del poble de Rivert, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Cometa (Sant Esteve de la Sarga), coma del poble de l'Alzina, al municipi de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)

Vegeu també 
 Cometes